Список наград женской поп-группы «ВИА Гра» включает все премии и номинации, полученные коллективом с начала его музыкальной карьеры в 2000 году.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

Примечания

Ссылки 
  «Золотой Граммофон. Архив» 
  Неофициальный сайт «Песни Года»
  «Премия Муз-ТВ»
 «Премия RU.TV»

ВИА Гра
ВИА Гра